Miejscowości w USA:
 Harkers Island – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
Gminy w USA:
 Harkers Island (ang. Harkers Island Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret